Iauanauá é uma língua da família linguística pano. É falada pelos iauanauás.Desde o início da década de 2000, o idioma tem sido ensinado em uma escola para crianças do 1º ao 4º ano de uma aldeia do povo ianauá, em Tarauacá, no Acre, graças a uma parceria com a empresa de cosméticos Aveda.

Iauanaua
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)
Iauanauás